De UEFA Super Cup 1991 is de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de
UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1990/91; Rode Ster Belgrado en de winnaar van de Europacup II 1990/91; Manchester United, op 19 november 1991. De Super Cup werd normaal gezien gespeeld in twee wedstrijden, in Manchester en Belgrado, maar door politieke onrust in Belgrado werd enkel de wedstrijd in Manchester gespeeld.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 1990/91
UEFA Super Cup
Rode Ster Belgrado
Manchester United FC
Sportevenement in Manchester
UEFA